Роже Свертс ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1965-1978 годах. Победитель этапов на Джиро д’Италия (1972, 1973) и Вуэльта Испании (1973, 1974, 1975), многодневной велогонки Тур Бельгии (1972, 1974). Чемпион Бельгии в групповой гонке (1974). Участник летних Олимпийских игр 1964 года в групповой гонке (18-е место).

Достижения 

 1962
 1-й Тур Лимбурга (любители) — Генеральная классификация
 2-й Тур Польши — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5  
 1-й — Этап 4а Тур провинции Льеж
 1963
 1-й Тур провинции Льеж — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1a, 1b (ИГ), 2a (КГ) и 3a 
 8-й Чемпионат мира — Групповая гонка (любители)
 1964
 3-й Тур Берлина — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2а (ИГ)
 1-й — Этап 3а Тур Лимбурга (любители)
 1-й — Этап 10 Тур де л’Авенир
 1965
 3-й  Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 3-й Гран-при Фурми 
 1966
 4-й E3 Харелбеке
 5-й Флеш Валонь
 5-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 10-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1968
 1-й Гран-при Монако
 1-й — Этап 6а Вуэльта Каталонии
 4-й Брабантсе Пейл
 6-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1969
 1-й Чемпионат Цюриха
 1-й — Этап 1b (КГ) Тур де Франс
 5-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 6-й Льеж — Бастонь — Льеж
 6-й Трофео Лайгуэлья
 1970
 1-й — Этап 3 (КГ) Тур де Франс
 1971
 1-й Натионале Слёйтингспрейс
 1-й — Пролог (КГ) Тур де Франс
 2-й Брюссель — Ингойгем
 4-й Чемпионат Цюриха
 6-й Париж — Тур
 8-й Амстел Голд Рейс
 8-й Брабантсе Пейл
 10-й Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 1972
 1-й  Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 4 и 5 (ИГ)
 1-й Гент — Вевельгем
 1-й — Этап 12b (ИГ) Джиро д’Италия
 1-й — Этап 3b (КГ) Тур де Франс
 1-й — Этап 1а (КГ) Восхождение на Монжуик
 1-й Трофео Баракки (вместе с Эдди Мерксом) 
 1-й Гран-при Наций
 2-й Гран-при Лугано
 3-й Брабантсе Пейл
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 6-й Тур Фландрии
 10-й Чемпионат Цюриха
 10-й Флеш Валонь
 1973
 1-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 1-й — Пролог  Джиро д’Италия
 Вуэльта Испании
 9-й — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 6а и 6b (КГ)
 1-й — Этап 2 Тур Бельгии
 3-й Гран-при города Камайоре
 4-й Тиррено — Адриатико — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5b 
 7-й Неделя Каталонии — Генеральная классификация
 9-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1974
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 1-й  Тур Бельгии — Генеральная классификация
 Вуэльта Испании
 10-й — Генеральная классификация
  Лидер в Генеральной классификации после Пролога и Этапа 1
 1-й — Пролог, Этапы 8 и 12
 7-й Брабантсе Пейл
 8-й Тур Лимбурга
 10-й Гент — Вевельгем
 1975
 Вуэльта Испании
 1-й — Пролог
  Лидер в Генеральной классификации после Пролога и Этапа 1
 1-й Хейстсе Пейл
 3-й Дварс дор Фландерен
 5-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 5-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 7-й Париж — Рубе
 8-й Натионале Слёйтингспрейс
 9-й Гент — Вевельгем
 1976
 7-й Амстел Голд Рейс
 8-й Брабантсе Пейл
 1977
 8-й Тур Бельгии — Генеральная классификация

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Свертс, Роже на FirstCycling
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1964 года